Чернопорожское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сегежском районе Республики Карелии Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Чёрный Порог.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта (в том числе 1 населённый пункт в составе посёлка):

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Сергеева Елена Леонидовна
 с 8.02.2015 - Потапов Сергей Анатольевич

Ссылки 
 Карелия официальная
 Чернопорожская сельское поселение
 Объекты культурного наследия на территории Чернопорожское сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Сегежского района
Сельские поселения Сегежского района